Westcott kan syfta på:

 Westcott, Buckinghamshire - en ort och civil parish i Buckinghamshire, England
 Westcott, Devon - en ort i Devon, England
 Westcott, Shropshire - en ort i Shropshire, England
 Westcott, Surrey - en ort i Surrey, England
 Westcott Barton - en ort i Oxfordshire, England
 Westcott Island - en ö i Bermuda

Personer med efternamnet Westcott 
 Carrie Westcott (född 1969), amerikansk fotomodell och skådespelare
 David Westcott (född 1957), brittisk landhockeyspelare
 Dennis Westcott (1917–1960), engelsk fotbollsspelare
 James Westcott (1802–1880), amerikansk politiker, demokrat, senator för Florida